Pitra ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Pitra (1858–1932), österreichischer Journalist
 Hans Pitra (1915–1977), deutscher Theaterintendant
 Jean-Baptiste Pitra (1812–1889), französischer Geistlicher, Kirchenhistoriker und Kardinal